Павел Михайлович Маркин () — советский промышленный деятель, соратник Н. Д. Кузнецова.

Биография

Ранние годы
Родился 12 июля 1924 года в селе Сахаровка Татарской АССР. По окончании школы, в январе 1941 года подал документы в Ленинградское военно-морское училище им. М. В. Фрунзе, куда был зачислен без экзаменов, но в связи с начавшейся Великой Отечественной войной в числе других курсантов был направлен в истребительный батальон для обороны Ленинграда.

Военные годы

В июле 1942 года стал курсантом 2-го Астраханского пехотного училища, которое окончил лейтенантом и в должности командира стрелкового взвода был направлен под Сталинград, в 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию, с которой прошел всю войну. 

В составе дивизии командовал зенитно-пулемётной ротой.

После войны
В октябре 1946 года демобилизовался и приехал в Уфу. 

В 1951 году окончил Уфимский авиационный институт, инженер-технолог.

В 1952–1993 годах работал на Государственном союзном опытном заводе № 2 (с 1982 года — Куйбышевское научно-производственное объединение «Труд», с начала 1990-х годов – ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова»). Трудовой путь начал инженером-технологом; в 1961-1981 годах — директор завода, в 1981-1989 годах — директор завода – первый заместитель генерального директора по производству.

Смерть
Павел Михайлович Маркин жил в Самаре, он умер 21 февраля 1997 года. Похоронен на кладбище поселка Управленческий (район Самары).

Награды и звания 
 орден Ленина (26.04.1971)
 орден Октябрьской Революции (1976)
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (22.07.1966)
 орден Красной Звезды (18.05.1944)
 орден «Знак Почёта» (12.07.1957)
 медаль «За отвагу» (14.02.1943)
 другие медали
 Заслуженный машиностроитель РСФСР (1982) 
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1984, за разработку и внедрение в промышленность методов поверхностного пластического деформирования и оборудования для повышения надежности и ресурса деталей газотурбинных двигателей)

Память

 На доме в поселке Управленческий, где жил Маркин, установлена мемориальная доска

Примечания

Литература 
  
 
 Гордимся прошлым, строим будущее. УГАТУ 85 лет / сост. М. А. Филимонов; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа : РИК УГАТУ, 2017. - 379 с.

Ссылки 
 
 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Машиностроители